L'International Lawn Tennis Challenge 1920 (conosciuto oggi come Coppa Davis) è stata la 15ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 7 nazioni.

Gli Stati Uniti, hanno battuto l'Australia, detentrice del titolo, nel challenge round che si è disputato al Domain Cricket Club di Auckland in Nuova Zelanda dal 30 dicembre al 1º gennaio 1921.

Playoff

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Challenge round

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1920
 1920